Taş (türkisch für „der Stein“) ist ein türkischer Familienname, analog dem deutschen Namen Stein.

Namensträger 
 Ahmet Taş, deutscher Filmemacher und Autor
 Coşkun Taş (* 1934), türkischer Fußballspieler
 Erol Taş (1926–1998), türkischer Schauspieler
 Eyüp Taş (* 1959), türkischer Fußballspieler
 Hakan Taş (* 1966), deutscher Politiker
 Hüseyin Altuğ Taş (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Mehmet Taş (* 1991), türkischer Fußballspieler

Varianten 

 Aktaş, Demirtaş, Denktaş, Karataş, Toptaş; Taşdemir, Taşkıran

Weblinks 
 TDK – Wörterbuch der türkischen Sprache (Für zahlreiche mit dem Element „Taş“ gebildete, nahezu ausschließlich türkische Familiennamen bitte „Taş“ eingeben)

Familienname
Türkischer Personenname